Архиепархия Каскавела () — архиепархия Римско-католической церкви c центром в городе Каскавел, Бразилия. В митрополию Каскавела входят епархии Палмас-Франсишку-Белтрана, Толеду, Фос-ду-Игуасу. Кафедральным собором архиепархии Каскавела является собор Пресвятой Девы Марии.

История 
5 мая 1978 года Святой Престол учредил епархию Каскавела, выделив её из епархии Толеду. В этот же день епархия Каскавела вошла в митрополию Куритибы.

16 октября 1979 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Maiori Christifidelium, которой возвёл епархию Каскавела в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 архиепископ Armando Círio (5.05.1978 — 27.12.1995);
 архиепископ Lúcio Ignácio Baumgaertner (27.12.1995 — 21.10.2007);
 архиепископ Mauro Aparecido dos Santos (31.10.2007 — 11.03.2021, до смерти);
 архиепископ Adelar Baruffi (22.09.2021 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum Toletanus , AAS 70 (1978), стр. 388
 Булла Maiori Christifidelium

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии